Niemcy:
 Powiat Löbau – dawny powiat w Prusach Zachodnich
 Powiat Löbau – dawny powiat w kraju związkowym Saksonia
 Powiat Löbau-Zittau – dawny powiat w kraju związkowym Saksonia

Zobacz też:
 Löbau